Négationnisme, la négation de la réalité d'un génocide ou d'un crime contre l'humanité. Notamment, le génocide des Arméniens pratiqué par le pouvoir des Jeunes-Turcs en 1915, le génocide des Juifs pratiqué par l'Allemagne nazie, le génocide des Tutsi pratiqué par le Hutu Power en 1994.
 Négation du génocide arménien
 Négationnisme à Lyon III
 Négation du génocide des Tutsi du Rwanda

Voir aussi 
 Dénialisme